Toyota GAZOO Racing WRT je tým Mistrovství světa v rallye (WRC) se sídlem ve Finsku, který je oficiálním továrním týmem společnosti Toyota. Tým debutoval v sezóně 2017 s vozem Toyota Yaris WRC. Tým vystupuje jako samostatný subjekt týmu Toyota Gazoo Racing, který soutěží v Mistrovství světa ve vytrvalosti. Většinu stabilního personálu tvoří Finové. Tým ve WRC reprezentuje trojice jezdců: Jari-Matti Latvala, Ott Tänak a Kris Meeke.

Výsledky ve WRC

Reference

Externí odkazy 
 

Toyota